Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Saguenay”
 Pierwszy HMCS „Saguenay” (D79) był niszczycielem typu A z okresu II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Saguenay” (DDH 206) był niszczycielem eskortowym typu St. Laurent z okresu zimnej wojny. W służbie w latach 1956-1990.

Bibliografia 
 

Saguenay